Antonio Poveda Martínez (València, 1969), activista de VIH i LGBTI, i sindicalista valencià
 Antonio Poveda Zapata (Madrid, 1955), polític català del PSC, exalcalde de Sant Joan Despí